Влади́мир Белоу́сов:
 Белоусов, Владимир Александрович (1895—1971) — советский педиатр.
 Белоусов, Владимир Владимирович (1907—1990) — советский геолог, геотектонист.
 Белоусов, Владимир Иванович (1942–2009) — российский эстрадный музыкант (пианист, аранжировщик, композитор).
 Белоусов, Владимир Игнатьевич (1908—1981) — Герой Советского Союза.
 Белоусов, Владимир Леонидович (1947—1996) — советский и российский актёр.
 Белоусов, Владимир Николаевич (1928—2018) — советский и российский архитектор.
 
 Белоусов, Владимир Прокофьевич (род. 1921) — советский художник.
 Белоусов, Владимир Сергеевич (род. 1947) — советский футболист, советский и российский тренер.